Als Kassenschein bezeichnet man:

 eine privatbankliche Kassenanweisung im 19. Jahrhundert
 in Ermangelung kleiner Stückelungen ausgegebenes Notgeld von Gemeinden, Kreisen oder Kleinstaaten nach dem Ersten Weltkrieg